Juan Carlos puede referirse a:

Juan Carlos I de España, fue rey de España (1975-2014).
Juan Carlos I (L-61), buque de la Armada Española.
Base Antártica Juan Carlos I, base científica española en la Antártida. 
Parque Juan Carlos I, parque público de Madrid.